La 2. Fußball-Bundesliga 1989-1990 è stata la sedicesima edizione della seconda serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in Bundesliga dell'Hertha Berlino, che ha vinto il campionato, e del Wattenscheid. Non è invece stato promosso il Saarbrücken, che ha perso il play-off contro il Bochum, terzultimo in Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Maurice Banach del Wattenscheid con 22 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1990-1991.
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocessi in Oberliga 1990-1991.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione 

andata

ritorno

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Hertha Berlino (22)
 Maggior numero di pareggi: Meppen, Fortuna Colonia, Saarbrücken (16)
 Maggior numero di sconfitte: Alemannia (19)
 Minor numero di vittorie: Unterhaching (7)
 Minor numero di pareggi: Stuttgarter Kickers, Hessen Kassel (7)
 Minor numero di sconfitte: Hertha Berlino, Saarbrücken (7)
 Miglior attacco: Wattenscheid (70 gol fatti)
 Peggior attacco: Hessen Kassel (35 gol fatti)
 Miglior difesa: Saarbrücken (33 gol subiti)
 Peggior difesa: Osnabrück (69 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Wattenscheid (+35)
 Peggior differenza reti: Hessen Kassel (-29)
 Miglior serie positiva: Duisburg (14, 10ª-23ª) 
 Peggior serie negativa: Alemannia (5, 6ª-10ª) , Osnabrück (5, 31ª-35ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Friburgo (5, 3ª-7ª) , Wattenscheid (5, 1ª-5ª) , Hertha Berlino (5, 27ª-31ª) 
Partite
 Più gol (8): 
Alemannia-Preussen Munster 7-1, 4 novembre 1989
Preussen Munster-Hertha Berlino 2-6, 25 novembre 1989
Saarbrücken-Osnabrück 7-1, 17 settembre 1989
Wattenscheid-Friburgo 4-4, 17 settembre 1989
 Maggior scarto di gol (6): Saarbrücken-Osnabrück 7-1, Alemannia-Preussen Munster 7-1
 Maggior numero di reti in una giornata: 42 gol nella 10ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 17 gol nella 17ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 6 in 7ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Dieter Birlenbach (11)
 Alfons Berg (9)
 Peter Correll (9)
 Wilfried Diekert (9)
 Harald Feistner (9)
 Hans-Jürgen Kasper (9)
 Jürgen Aust (8)
 Jürgen Blüthgen (8)
 Horst-Peter Bruch (8)
 Rainer Domberg (8)
 Herbert Eli (8)
 Lutz-Michael Fröhlich (8)
 Manfred Führer (8)
 Karl Gangkofer (8)
 Karl-Heinz Gochermann (8)
 Wolfgang Holst (8)
 Leonhard Kentsch (8)
 Gerald Kraus (8)
 Anton Matheis (8)
 Michael Prengel (8)
 Hans-Willi Ronig (8)
 Siegbert Rubel (8)
 Manfred Schmidt (8)
 Berthold Schneider (8)
 Hans Fux (7)
 Peter Mölm (7)
 Klaus Welz (7)
 Heinz Werner (7)
 Hermann Albrecht (6)
 Manfred Amerell (6)
 Hans-Heinrich Barnick (6)

 Hans-Peter Dellwing (6)
 Werner Föckler (6)
 Manfred Harder (6)
 Michael Malbranc (6)
 Markus Merk (6)
 Hans-Joachim Osmers (6)
 Hans Scheuerer (6)
 Eugen Strigel (6)
 Kurt Wittke (6)
 Wilfried Heitmann (5)
 Bodo Kriegelstein (5)
 Lothar Löwer (5)
 Wolfgang Mierswa (5)
 Manfred Neuner (5)
 Edgar Steinborn (5)
 Gerhard Theobald (5)
 Hans-Jürgen Weber (5)
 Wolf-Günter Wiesel (5)
 Karl-Josef Assenmacher (4)
 Rainer Boos (4)
 Klaus Broska (4)
 Georg Dardenne (4)
 Hellmut Krug (4)
 Dieter Pauly (4)
 Aron Schmidhuber (4)
 Peter Richmann (3)
 Karl-Heinz Tritschler (2)
 Prof. Wolf-Rüdiger Umbach (2)
 Norbert Brückner (0)
 Manfred Lehnardt (0)

Note

Bibliografia 
 Kicker-Sportmagazin: anno 1990, Olympia-Verlag GmbH, 
 Fußball-Woche: anni 1989–1990, Fußball-Woche Verlags GmbH,

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
1989-1990